Fordham kan syfta på:

 Fordham, Cambridgeshire – en ort och civil parish i Cambridgeshire, England
 Fordham, Essex – en ort och civil parish i Colchester, Essex, England
 Fordham, New York – en stadsdel i The Bronx, New York, USA
 Fordham University – ett universitet i New York, USA
 Fordham, Norfolk – en ort och civil parish i Norfolk, England
 Fordham, Pennsylvania – en ort i Pennsylvania, USA
 Fordham, Wisconsin – en ort i Wisconsin, USA
 Fordham Lake – en sjö i Saskatchewan, Kanada
 Mount Fordham – ett berg i Goulburn Mulwaree, New South Wales, Australien